Дмитрий Николаевич Поляков:
 Поляков, Дмитрий Николаевич (род. 1961) — российский писатель, журналист, поэт.
 Поляков, Дмитрий Николаевич (род. 1968) — советский спортсмен и тренер (теннис), МСМК СССР, чемпион СССР.